Патриарха́т:
 Патриархат — одна из форм социальной организации, характеризующаяся преобладающим влиянием мужчин во многих сферах жизни.
  — сменившая матриархат  эпоха в развитии первобытнообщинного строя патрилинейным родом.
 Патриархат (церковь) — автокефальная церковь с патриархом во главе.
 Патриархат (теология) — с точки зрения теологии главенство мужского божества, преобладание мужских божеств в политеистическом пантеоне.

См. также 
 Патриарх (значения)